Miniño ist der Familienname folgender Personen:

 Josefina Miniño (* 1940), dominikanische Balletttänzerin und Choreographin
 Manuel Marino Miniño (1930–1996), dominikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Minino